Nakuru AllStars FC ist der Name folgender Fußballvereine in Kenia:

 Nakuru AllStars FC (1961), aufgelöst 
 Nakuru AllStars FC (2005), ursprünglich St. Joseph Youth FC und AC Nakuru